Nea puede referirse a:
 El nombre común de la planta Typha angustifolia.
 El nombre común de la planta Typha latifolia.
 El National Endowment For The Arts creado por el congreso de los Estados Unidos, que entrega un premio la: Medalla Nacional de las Artes.
 Nordeste argentino.
 Asteroides cercanos a la Tierra (Near Earth asteroid). Jessica care chimba